Аэропорт Тшане  находится вблизи Тшане, Ботсвана.

Характеристики 
Аэропорт находится на высоте  над среднем уровнем моря.

У него есть одна взлётно-посадочная полоса номер 08/26 с грунтовым покрытием (дно озера) длиной 1000 м.

См. также 
 Список аэропортов в Ботсване

Примечания

Ссылки 
 
 

Транспорт в Ботсване
Аэропорты Ботсваны